8-й Чемпионат мира по тхэквондо 1987 года прошёл с 7 по 11 октября в Барселоне (Испания). Впервые на чемпионате состоялись состязания среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Список медалистов на сайте wtf.org

1987
Спорт в Испании в 1987 году
Международные спортивные соревнования в Барселоне
Октябрь 1987 года